O Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino é disputado em Portugal desde 1991-92. A época de 2007/08 foi a 17ª edição do maior escalão de Hóquei em Patins Feminino. A Fundação Nortecoope sagrou-se tri campeã.

Fase Final

Calendário

Zona Norte 1ª Fase

Calendário

Zona Sul 1ª Fase

UD Vilafranquense tem 1 falta de comparência (no jogo com o GD Sesimbra).

Calendário

Referências  

http://hoqueipatins.pt/2015-16/act_nacional/1div.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2007-08/index_2007_2008.html

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2007-08/fem_final_07-08.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2007-08/fem_norte_07-08.htm

http://hoqueipatins.pt/anos_anteriores/2007-08/fem_sul_07-08.htm

Campeonato Português de Hóquei em Patins Feminino